Ельник — село в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Верхнеададымского сельсовета.

География 
Село расположено в 31 км к юго-западу от районного центра Назарово.

История 
Основано в 1892 г. В 1926 году состояло из 217 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Ельниковского сельсовета Берёзовского района Ачинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 147 мужчин и 171 женщина из 318 чел.

Ссылки 
 Деревенька моя еловая!

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района